Diese Liste der Ortsnamen auf Gökçeada / Imvros enthält eine Auswahl wichtiger Ortsnamen auf der türkischen Insel Gökçeada / Imvros. Da die Bevölkerung der Insel ursprünglich Griechen waren, die noch heute eine Minderheit auf der Insel bilden, haben viele Orte einen griechischen und türkischen Namen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein, wurden fast nur griechische Namen benutzt, die teilweise an die türkische Sprache angepasst wurden. Danach wurde nach und nach immer mehr Orte umbenannt und erhielten einen rein türkischen Namen.

In der ersten Spalte werden die heute gebräuchlichen modernen türkischen Namen angegeben.

Die zweite Spalte enthält die älteren türkischen, und zum Teil auch osmanischen Namen, die meist eine Anpassung der griechischen Namen an das Türkische sind. Zum Teil sind diese Namen noch in Gebrauch.

Die dritte Spalte gibt die modernen griechischen Namen an, inklusive der Transkription in einer der Aussprache nahen Form, also Áyios für Άγιος „Sankt“, anstelle von Aghios, Agios oder Hagios. Namen in Klammern sind griechische Schreibungen türkischer Namen von Orten, die vorher keinen griechischen Namen hatten.

Die vierte Spalte gibt den Namen im imbrischen Dialekt an, wie sie bei TzavarasXenophon zu finden sind. Ein Apostroph in der Umschrift zeigt Palatalisierung an.

Die fünfte Spalte gibt weitere Namen an, unter anderem die antiken und solche, die in der deutschen Literatur häufiger vorkommen. Auf eine Ansammlung verschiedener leicht abweichender Formen wird hier bewusst verzichtet.

Die sechste Spalte schließlich gibt eine kurze Auskunft über die benannte Örtlichkeit.

Belege 

!Ortsnamen
Gokceada